Черепко́в — російське прізвище.

Відомі носії:
 Черепков Володимир Федорович — український політик і поет.
 Черепков Олександр Васильович — радянський шахіст.

Російські прізвища